Обновлённая Земля может означать:
 Обновлённая Земля — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 «Обновленная земля» — название русского перевода утопического романа Теодора Герцля.

См. также 
 Altneuland